Vrbnik bezeichnet:

 Općina Vrbnik, eine Gemeinde auf der Insel Krk, Kroatien
 Vrbnik (Vrbnik), Hauptort und Verwaltungssitz dieser Općina
 Vrbnik (Biskupija), ein Dorf in der Općina Biskupija, Kroatien